Аугуст Копф () е германски астроном и известен откривател на множество астероиди.

Биография 
Роден е на 5 февруари 1882 година в Хайделберг, Германия. От 1924 до 1954 г. е 18 директор на Astronomischen Rechen-Institut (ARI), първо в Берлин, по-късно в Хайделберг.

През 1906 г. като директор на обсерваторията в Хайделберг Копф открива кометата Копф (23 август 1906). От 1905 до 1909 г. той открива още 66 астероиди.

Умира на 25 април 1960 година в Хайделберг на 78-годишна възраст.

Признание 
 На него е наречен един кратер на луната с 41 км диаметър.

Открития 

Германски астрономи
Личности (Хайделберг)
Членове на Берлин-Бранденбургската академия на науките